Стыковые матчи за выход на финальный турнир молодёжного чемпионата Европы по футболу 2006 прошли с 11 по 16 ноября 2005 года. 16 лучших команд по итогам группового этапа определяли по сумме двух матчей восемь участников финального турнира.

Результаты матчей

Первые матчи

Ответные матчи 

  Германия выиграла по сумме двух матчей со счётом 3-0

  Франция выиграла по сумме двух матчей со счётом 3-2

  Италия выиграла по сумме двух матчей со счётом 2-1

  Сербия и Черногория выиграла по сумме двух матчей со счётом 5-2

  Дания выиграла по сумме двух матчей со счётом 4-1
Два гола в ворота датчан не были засчитаны из-за положения вне игры. В составе российской команды, усиленной рядом игроков первой сборной, случилось 5 удалений (Жирков, Быстров, Черногаев, Бухаров и со скамейки запасных — Самедов).

  Нидерланды выиграли по сумме двух матчей со счётом 2-0

  Украина выиграла по сумме двух матчей со счётом 5-4

  Португалия выиграла по сумме двух матчей со счётом 3-2

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2006
Футбол в Европе в 2005 году